Шаритон(Чаритон) может значить:

 Шаритон — приток реки Миссури на юго-востоке Айовы и северо-востоке Миссури.
 Шаритон (англ. Chariton County) — округ штата Миссури, США. Назван по реке Шаритон, возле которой находится.
 Шаритон (англ. USS Chariton River) — десантный корабль среднего типа (LSM) класса LSM (R)-401, построенным для ВМС Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Назван в честь реки Шаритон.